Rockdale kan syfta på följande platser:

Australien 

 Rockdale (region), New South Wales,

USA 

 Rockdale (reservoar), Georgia, Rockdale County, 
 Rockdale, Texas, ort, Milam County, 
 Rockdale, Illinois, ort, Will County, 
 Rockdale, Wisconsin, ort, Dane County, 
 Rockdale, Wyoming, tidigare namn för Arlington, Wyoming

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar